Lateralus:
 Lateralus — третий студийный альбом группы Tool.
 «Lateralus» — третий сингл с вышеуказанного альбома.